Lehnenbach ist ein Gewässername:

 Lehnenbach (Rems), vereinzelt auch Lehenbach, linker Zufluss der Rems in Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lehnenbach (Venter Ache), linker Zufluss der Venter Ache zwischen Heiligkreuz und Zwieselstein, beide Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol

 Hochwasserrückhaltebecken Lehnenbach oder Stausee Lehnenbach, vom Lehnenbach (Rems) (s. o.) gespeistes Rückhaltebecken in der Gemeinde Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lehenbach
 Lehnbach